

Patronyme
Simoncini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Aldo Simoncini, surnommé Junior (né en 1986), footballeur saint-marinais ;
 Anita Simoncini, (née en 1999), chanteuse saint-marinaise ;
 Ernest Simoncini (1899–1973, enseignant et chef de chœur vaudois ;
 Marc Simoncini (né en 1963), chef d'entreprise français.